Lighthouse:

 Lighthouse — пятая серия шестого сезона и сто восьмая серия в общем счёте американского телесериала «Остаться в живых».
 Lighthouse — песня ирландской группы Westlife.
 Lighthouse Family — британский дуэт из города Ньюкасла.

См. также 
 Маяк (значения)